Štrucljevo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveti Križ Začretje, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 395 stanovnika te 122 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji